Velika nagrada Nemčije 1999 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 1. avgusta 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:42,950
|
|-
! 2
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:43,000
| +0,050
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:43,288
| +0,338
|-
! 4
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 1:43,577
| +0,627
|-
! 5
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:43,769
| +0,819
|-
! 6
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:43,938
| +0,988
|-
! 7
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:43,979
| +1,029
|-
! 8
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:44,001
| +1,051
|-
! 9
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:44,209
| +1,259
|-
! 10
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:44,338
| +1,388
|-
! 11
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:44,468
| +1,518
|-
! 12
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:44,508
| +1,558
|-
! 13
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:44,522
| +1,572
|-
! 14
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:45,034
| +2,084
|-
! 15
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:45,331
| +2,381
|-
! 16
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:45,335
| +2,385
|-
! 17
| 17
|  Johnny Herbert 
| Stewart-Ford
| 1:45,454
| +2,504
|-
! 18
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:45,460
| +2,510
|-
! 19
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:45,917
| +2,967
|-
! 20
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:45,935
| +2,985
|-
! 21
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:45,962
| +3,012
|-
! 22
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:46,209 
| +3,259
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 45
| 1:21:58,594
| 5
| 10
|-
! 2
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 45
| + 1,007 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 45
| + 5,195 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 45
| + 12,809 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 45
| + 16,823 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 45
| + 29,879 s
| 7
| 1
|-
! 7
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 45
| + 33,333 s
| 13
|  
|-
! 8
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 45
| + 1:11,291
| 21
|  
|-
! 9
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 45
| + 1:48,318
| 15
|  
|-
! 10
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 44
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 40
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 37
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 25
| Pnevmatika
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 21
| Diferencial
| 14
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 20
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 15
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 13
| Zavore
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 10
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 7
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 6
| Hidravlika
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999